«Медзь» () — польский футбольный клуб из города Легница.

История команды 
Клуб основан в 1971 году на базе многопрофильного спортклуба предприятий Легницы. Финансировали команду металлургический комбинат, механический завод и фабрика по изготовлению медной продукции. Домашние матчи проводит на Городском стадионе Легницы имени Орла Белого, вмещающем 6 244 зрителя. Главным достижением клуба является победа в Кубке Польши 1992 года.
В 2018 году команда дебютировала в высшем дивизионе польского футбола.

Выступление в еврокубках

Выступление в национальных турнирах

Достижения 
  Обладатель Кубка Польши (1): 1992.
  Финалист Суперкубка Польши (1): 1992.
  Победитель Первая лига (1): 2018.

Известные игроки 
  Марцин Буркхардт
  Марцин Робак
  Гилберт Приласниг
  Петтери Форселл

Стадион команды 
Домашняя арена клуба - Городской стадион имени Орла Белого. После реконструкции в 2004-2009 годах соответствует всем нормам клуба высшего дивизиона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Актуальная информация